Рада Рани Амбер Индиго Ананда Мичел (), позната као Рада Мичел () је аустралијска глумица рођена 12. новембра 1973. године у Мелбурну (Аустралија).

Филмографија

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Аустралијске глумице
Биографије живих особа